Takone ima više značenja:
 Takone (Matera)
 Takone (Vibo Valencija)